

Ата 
 Ата (Тюркські мови):
 батько, предок;
 при власних іменах — покровитель, захисник, заступник;
 при назвах — вказує на святість місця, місцевості.
 Ата — одне з туркменських племен.
  — мова на острові Нова Британія (Папуа Нова Гвінея).
 Ата — у давньогрецькому епосі — дочка Зевса, богиня засліплення, плутанини, раптового безглуздя, затьмарення розуму.
 Ата, або гуманоїд Атаками — мумія немовляти з генетичними мутаціями, знайдена у 2003 році в пустелі Атакама (Чилі)

Персоналії 
 Ата Салих (1908–1964) — туркменський народний поет.

Топоніми 
 Ата — вулканічний острів у групі островів Тонгатапу (Королівство Тонга).

Складні топоніми 
 Алма-Ата — назва міста Алмати в Казахстані у період з 1921 по 1993 роки.
 Аден-Ата, Аде́н-Ата́ (каз. Әден ата) — аул у складі Мактааральського району Південно-Казахстанської області Казахстану.
 Ауліє-Ата — назва міста Тараз в Казахстані у період з 1856 по 1936 роки.
 Байдібек-Ата, Байдібе́к-Ата́ (каз. Бәйдібек-ата) — село у складі району Байдібека Південно-Казахстанської області Казахстану.
 Музтаг-Ата — гора на Памірі, розташована на території СУАР (Китай).
 Шакпак-Ата, Шакпа́к-Ата́ (каз. Шақпақ ата) — аул у складі Жуалинського району Жамбильської області Казахстану.

Абревіатура 
 ATA () — стандартний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв.
 Карнет АТА () — уніфікований міжнародний митний документ.

Див. також 
 111 Ата (111 Ate) — астероїд головного поясу.
 Атта — карстова печера в Німеччині.